DayZ:
 DayZ (модификация) — модификация к компьютерной игре ArmA 2
 DayZ (игра) — отдельная игра на основе модификации.